3. Flotte steht für:

 3. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 3. Luftflotte (Japanisches Kaiserreich), Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 3. Flotte (Südkorea), Flotte der Südkoreanischen Marine
 United States Third Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United_States Navy #Dritte Flotte, Zentraler und Östlicher Pazifik
 Third Fleet, Flotte von Schiffen von England nach Australien
 Third Fleet (Vereinigtes Königreich), Flotte der Royal Navy
 Luftflotte 3, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht